Bossey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bossey, kommun, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Bogis-Bossey, kommun i Vaud,